Ferrara steht für:

 Ferrara, italienische Stadt
 Provinz Ferrara in der Region Emilia-Romagna, Italien
 Herzogtum Ferrara (1264–1597)
 SPAL Ferrara, italienischer Fußballverein
 Mount Ferrara, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Ferrara ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Ferrara (* 1951), US-amerikanischer Regisseur
 Adam Ferrara (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Andrea Ferrara (1882–1954), italienischer Jurist
 Arturo Ferrara (1900–1983), italienischer Sänger (Tenor)
 Bruno Ferrara (* 1966), italienischer Schlagersänger
 Ciro Ferrara (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Don Ferrara (1928–2011), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Francesco Ferrara (1810–1900), italienischer Nationalökonom
 Franco Ferrara (1911–1985), italienischer Orchesterleiter
 Gabriel von Ferrara (um 1543–1627), italienischer Ordensmann, Chirurg und Gründer von Krankenhäusern
 Giacomo Ferrara  (* 1990), italienischer Schauspieler
 Giorgio Ferrara (* 1947), italienischer Regisseur
 Giovanni Ferrara (1929–2007), italienischer Historiker, Autor und Politiker
 Giuliano Ferrara (* 1952), italienischer Journalist und Politiker
 Giuseppe Ferrara (1932–2016), italienischer Regisseur
 Jerry Ferrara (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Juan Ferrara (* 1943), mexikanischer Schauspieler
 Laura Ferrara (* 1983), italienische Politikerin
 Luigi Ferrara (* 1982), italienischer Automobilrennfahrer
 Luke Ferrara (* 1993), britischer Eishockeyspieler
 Manuel Ferrara (* 1975), französischer Pornodarsteller
 Maurizio Ferrara (1921–2000), italienischer Journalist und Politiker
 Napoleone Ferrara (* 1956), italienisch-US-amerikanischer Angiogenese-Forscher
 Ornella Ferrara (* 1968), italienische Marathonläuferin
 Paolo Ferrara (1892–1965), italienischer Schauspieler
 Pino Ferrara (1929–2011), italienischer Schauspieler
 Raffaele Ferrara (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Riccobaldo von Ferrara (1245/46–1318 oder danach), Chronist, Historiker und Geograph
 Romano Ferrara (* ?), italienischer Regisseur
 Rosina Ferrara (1861–1934), italienisches Modell und Muse
 Sergio Ferrara (* 1945), italienischer Physiker
 Sigismund von Ferrara (1681–1753), Generalminister der Kapuziner
 Sotìr Ferrara (1937–2017), italienisch-albanischer Geistlicher, Bischof von Piana degli Albanesi
 Stéphane Ferrara (* 1956), französischer Schauspieler
 Theresa Ferrara (1952–1979), US-amerikanische Kriminelle und FBI-Informantin

Siehe auch:
 Ferrera